Бартоше́вич (, ) — польская фамилия. Образована от имени Бартош ← Бартломей (Варфоломей). Известные носители:

 Бартошевич (партизан) — польский партизан XVIII века, который, во главе собранного им отряда, вёл успешную борьбу с саксонцами.
 Бартошевич, Алексей Вадимович (род. 1939) — театровед, шекспировед, председатель Шекспировской комиссии РАН в 1989—2020 годах.
 Бартошевич, Андрей Георгиевич (в монашестве Антоний; 1910—1993) — епископ Русской православной церкви заграницей.
 Бартошевич, Геннадий Георгиевич (1934—1993) — советский и белорусский государственный и партийный деятель, дипломат.
 Бартошевич, Доминик (1801—1851) — польский историк и педагог.
 Бартошевич, Казимир (1852—1930) — польский литератор, историк и публицист, издатель, редактор, сатирик, коллекционер произведений искусства; сын Юлиана Бартошевича.
 Бартошевич, Иоахим Иоахимович (1867—1938) — польский политик, член Всероссийского учредительного собрания. 
 Бартошевич, Лев Юрьевич (в монашестве Леонтий; 1914—1956) — епископ Русской православной церкви заграницей.
 Бартошевич, Осип Егорович (ум. 1870) — доктор медицины, автор ряда научных трудов.
 Бартошевич, Пётр (род. 1942) — чехословацкий фигурист выступающий в парном катание.
 Бартошевич, Сигизмунд (1798—?) — польский писатель.
 Бартошевич, Эдита (род. 1966) — польская рок-исполнительница, композитор и автор текстов.
 Бартошевич, Эдуард Михайлович (1908—1994) — советский религиовед и военный деятель, полковник государственной безопасности.
 Бартошевич, Юлиан (1821—1870) — польский историк литературы, педагог.

Примечания